Vitzliputzli steht für:

 den aztekischen Gott Huitzilopochtli
 eine Schreckgestalt oder Kinderschreckfigur

Literatur:
 Vitzliputzli, Gedicht von Heinrich Heine, siehe Romanzero
 Professor Vitzliputzli, siehe Karl May’s Gesammelte Werke#Professor Vitzliputzli